Die Verbandsliga Niederrhein 1967/68 war die 12. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Von 1963 bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Eintracht Duisburg wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Der Hülser FC, der BV Osterfeld und der Duisburger FV 08 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1968/69 TuRa Büderich, die Amateure des MSV Duisburg und die SpVgg Sterkrade-Nord auf. Aus der Regionalliga West kamen in dieser Saison keine Absteiger.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1967/68 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1967/68
Fußball-Verbandsliga Niederrhein